Топ — багатозначний термін.

Перша група термінів походить від  («верх», «вершина», «верхній», «найвищий», «найголовніший»). До цієї групи належать:
 Топ — верхні позиції рейтингу (наприклад, топ-10, топ-100).
 Топ-модель — модель, що досягла вищого професійного рівня.
 Топ-менеджер — керівник вищої ланки.
 Топ-команда — команда з найвищими результатами.
 Топ-кварк — наймасивніша частинка Стандартної моделі.
 Топ — морський термін, верхній кінець щогли, стеньги, флагштока.
 Топ — верхня частина жіночого одягу, білизни, купальника.
 Топлес — оголеність жіночих грудей.

Друга група термінів походить від  («місце»). До цієї групи належать:
 Біотоп — ділянка поверхні землі з однотипними умовами існування.
 Хронотоп — взаємозв'язок часових і просторових відносин у художньому творі.

Див. також 
 Топик (значення)